В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наталі Тозья 6–4, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наталі Тозья (фінал)
 Дженніфер Капріаті /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Ліз Грегорі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open